

Persone 
 Cvitan Galić (1909-1944) – aviatore croato
 Danijel Galić (1987) – pallavolista bosniaco naturalizzato croato
 Milan Galić (1938) – calciatore serbo
 Stanislav Galić (1943) – comandante serbo

Pagine correlate 
Galič